IEP puede hacer referencia a:
 Instituto de Estudios Peruanos, institución dedicada a la investigación, enseñanza y difusión de estudios sociales en Perú.
 Instituto de Estudios Políticos, organismo público español de estudios políticos, sucedido por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
 Instituto Europeo de Posgrado, escuela de negocios online, con sede en la ciudad española de Alcobendas.
 Internet Encyclopedia of Philosophy, una enciclopedia en línea sobre temas filosóficos.
 Código ISO 4217 de la libra irlandesa.